Vampir steht für:
 Vampir, eine Sagengestalt
 Gemeiner Vampir (Desmodus rotundus), eine auf dem amerikanischen Kontinent lebende Fledermausart
 Vampirfledermäuse, Fledermausarten
 Fruchtvampire, Fledermausarten
 Falsche Vampire, Fledermausarten
 Vampir (Munch), ein Gemälde von Edward Munch
 Vampir (Subkultur), eine moderne Sub- und Jugendkultur
 Vampir von Atlas, nicht ermittelter Mordtäter
 Zielgerät 1229, Infrarot-Nachtvisier der deutschen Wehrmacht

Vampire  steht für:
 de Havilland DH.100 Vampire, Flugzeugtyp der britischen Firma de Havilland
 HMAS Vampire – mehrere Schiffe der australischen Royal Navy
 Vampire (Chessington World of Adventures), Achterbahn in Chessington World of Adventures
 Batman The Ride, Achterbahn in La Ronde
 SLC (689 m Standard), Achterbahn  in Walibi Belgium
 Vampire (Rollenspiel), eines von mehreren Rollenspielen, sowie zwei darauf basierende Computerspiele:
 Vampire: Die Maskerade – Redemption
 Vampire: The Masquerade – Bloodlines
 John Carpenters Vampire, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1998
 Phantomas 2, der in Europa genutzte Name für das Computerspiel
 Vampire  (Band), eine schwedische Death-Metal-Band
 Vampire (Schiff), ein in Gambia verkehrendes Passagierschiff
 Vampire, Piraten, Aliens, Filmserie
 VAMPIRE, Abkürzung für Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment, US-amerikanisches Drohnen-Abwehrsystem
Vampyr bezeichnet:
 Vampyr (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 2018
 HAWA Vampyr, ein deutsches Segelflugzeug
 Der Vampyr (Oper), eine romantische Oper von Heinrich Marschner aus dem Jahr 1828
 Der Vampyr (Lindpaintner), eine romantische Oper von Peter Joseph von Lindpaintner aus dem Jahr 1828
 Der Vampyr (Hohlbein), Roman
 Der Vampyr (Byron), Romanfragment
 Der Vampyr (Polidori), Kurzgeschichte aus dem Jahr 1816
 Vampyr – Der Traum des Allan Gray, deutscher Film von Carl Theodor Dreyer aus dem Jahr 1932
 Vampyr (Schleppdampfer, 1911), Museumsschiff in Hamburg
 AEG Vampyr, ehemalige 2,5 KW Haushalts-Bodenstaubsauger, (seit 2013 nur noch CE – gedrosselt im Handel)

Siehe auch:

 Vampirismus
 Vampyres
 Vamp
 Vamps